Pete Fox – amerykański zawodnik baseballowy
 Peter Fox – angielski piłkarz
 Peter Fox – kanadyjski polityk
 Peter Fox – angielski były zawodnik rugby league
 Peter Fox – angielski zawodnik rugby league, urodzony w 1984 roku
 Peter Fox – niemiecki muzyk, członek zespołu Seeed
 Peter Fox – nowojorski artysta